Per eller PER har flere betydninger:
 Per (drengenavn) – et drengenavn
 PeR - et band fra Letland
 Per (film) – en dansk film
 Packet Error Rate